Une église de la Sainte-Trinité ou église de la Trinité est une église dédiée à la Trinité :

Antarctique
 Église de la Trinité sur l'île du Roi-George

Allemagne 
 Église de la Trinité à Munich
 Église de la Trinité à Trèves

Angleterre 
 Église de la Sainte-Trinité à Bolventor (Cornouailles)
 Église de la Sainte-Trinité à Penponds (Cornouailles)
 Église de la Sainte-Trinité de South Kensington dans la  Cité de Westminster (Londres)
 Église de la Sainte-Trinité à Stratford-upon-Avon (Warwickshire)
 Église de la Sainte-Trinité à  (Hampshire)
 Église de la Sainte-Trinité à Weston-super-Mare (Somerset)
 Église de la Sainte-Trinité à Weston (Hertfordshire)

Autriche 
 Église de la Trinité à Salzbourg

Belgique 
 Église de la Sainte-Trinité à Ixelles (Bruxelles)

Bosnie-Herzégovine 
 Église de la Sainte-Trinité à Banja Luka ;
 Église de la Sainte-Trinité à Blagaj, sur le territoire de la Ville de Mostar ;
 Église de la Sainte-Trinité de Piskavica, près de Banja Luka ;
 Église de la Sainte-Trinité à Prijedor ;
 Église de la Sainte-Trinité à Sarajevo.

Bulgarie 
 Église de la Sainte-Trinité (Bansko)

Canada 
 Église de la Sainte-Trinité à Toronto

Corée du Nord 
 Église de la Sainte-Trinité à Pyongyang

Croatie 
 Église de la Sainte-Trinité à Split

Cuba 
 Église de la Sainte-Trinité à Trinidad

Finlande 
 Église de la Sainte-Trinité à Helsinki

France 
 Église de la Sainte-Trinité à Ajaccio (église anglicane)
 Église de la Trinité à Bernaville (Somme)
 Église de la Sainte-Trinité à Bonnevent-Velloreille (Haute-Saône)
 Église de la Sainte-Trinité à Caen
 Église de la Trinité à La Chapelle-en-Serval (Oise)
 Église de la Sainte-Trinité à Choisy-au-Bac (Oise)
 Église de la Sainte-Trinité aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie)
 Église de la Sainte-Trinité à Hédouville (Val-d'Oise)
 Église de la Sainte-Trinité à Lamentin (Guadeloupe)
 Église de la Trinité à La Tour-sur-Orb (Hérault)
 Église de la Sainte-Trinité à Launay-Villiers (Mayenne)
 Église de la Sainte-Trinité à Loutzviller (Moselle)
 Église de la Sainte-Trinité à Paris
 Église de la Trinité rue Saint-Denis à Paris
 Église luthérienne de la Trinité à Paris
 Église de la Sainte-Trinité à Pont-de-Ruan (Indre-et-Loire)
 Église de la Sainte-Trinité à Tinténiac (Ille-et-Vilaine)

Grèce 
 Église de la Sainte-Trinité à Athènes

Haïti 
 Église de la Sainte-Trinité à Port-au-Prince

Inde 
 Église anglicane de la Sainte-Trinité à Delhi

Italie 
 Église de la Sainte-Trinité-des-Espagnols à Rome
 Église de la Sainte-Trinité-et-Saint-Spiridion à Trieste

Kirghizistan 
 Église de la Sainte-Trinité à Karakol

Lituanie 
 Église de la Trinité à Vilnius

Luxembourg 
 Église de la Trinité à Luxembourg

Malte 
 Église de la Sainte-Trinité à Marsa

Mongolie 
 Église de la Sainte-Trinité à Oulan-Bator

Norvège 
 Église de la Sainte-Trinité à Arendal
 Église de la Sainte-Trinité d'Oslo

Pologne 
 Église de la Sainte-Trinité à Czaplinek (Poméranie occidentale)

Portugal 
 Église de la Sainte Trinité à Fátima

Roumanie 
 Église de la Sainte-Trinité de Cluj
 Église de la Sainte-Trinité de Sighișoara
 Église de la Sainte-Trinité de Sibiel

Russie 
 Église de la Trinité à Kamensk-Chakhtinski (oblast de Rostov)
 Église de la Trinité de Khokhli à Moscou
 Église de la Sainte-Trinité à Saint-Pétersbourg
 Église de la Sainte-Trinité à Tobolsk

Serbie 
 Église de la Sainte-Trinité à Belgrade, dans la municipalité de Voždovac et dans le quartier de Kumodraž
 Église de la Sainte-Trinité à Baćevac, sur le territoire de la Ville de Belgrade et dans la municipalité de Barajevo
 Église de la Sainte-Trinité à Bistrica
 Église de la Sainte-Trinité à Brza Palanka
 Église de la Sainte-Trinité à Cerovac
 Église de la Sainte-Trinité à Donja Trešnjica
 Église de la Sainte-Trinité à Gornji Matejevac
 Église de la Sainte-Trinité à Kukujevci dans la municipalité de Šid et dans la province de Voïvodine
 Église catholique de la Sainte-Trinité à Čoka en Voïvodine
 Église de la Sainte-Trinité à Nova Varoš
 Église en bois de la Sainte-Trinité à Radijevići
 Église de la Sainte-Trinité à Ripanj, sur le territoire de la Ville de Belgrade et dans la municipalité de Voždovac
 Église de la Sainte-Trinité à Zemun, sur le territoire de la Ville de Belgrade
 Église de la Sainte-Trinité à Gornji Adrovac, dans la municipalité d'Aleksinac
 Église de la Sainte-Trinité à Leskovac
 Église de la Sainte-Trinité à Gornji Milanovac
 Église en bois de la Sainte-Trinité à Selevac, près de Smederevska Palanka
 Église de la Sainte-Trinité à Sombor
 Église de la Sainte-Trinité à Vranovo
 Église de la Sainte-Trinité à Žagubica
 Église de la Sainte-Trinité à Zasavica

Slovaquie 
 Église de la Sainte-Trinité (Košice)

Suisse 
 Église de la Sainte-Trinité à Genève

Syrie 
 Église de la Sainte-Trinité à Alep

République tchèque 
 Église de la Sainte-Trinité à Český Dub
 Église de la Sainte-Trinité à Fulnek

Turquie 
 Église de la Sainte-Trinité à Istanbul.
Église de la Sainte-Trinité, Kadıköy.

Ukraine 
 Église de la Sainte-Trinité à Prymorsk.

Voir aussi 
 
 
 

SaintTrinité
~